Friedrich Beese ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Beese (Mediziner) (1921–2012), deutscher Mediziner und Psychoanalytiker 
 Friedrich Beese (Forstwissenschaftler) (* 1943), deutscher Forstwissenschaftler